Morgan megye (Alabama)
Morgan megye (Colorado)
Morgan megye (Georgia)
Morgan megye (Illinois)
Morgan megye (Indiana)
Morgan megye (Kentucky)
Morgan megye (Missouri)
Morgan megye (Nyugat-Virginia)
Morgan megye (Ohio)
Morgan megye (Tennessee)
Morgan megye (Utah)